Nokia 8910 — имиджевый аппарат фирмы, пришедший на смену Nokia 8850.

Именно в Nokia 8910 впервые в коммерческом производстве применили титан, отсюда вытекает и цена этого аппарата. До этого компания Ericsson показала возможность применения титана при изготовлении корпусов для телефонов выпустив Ericsson R320 Titan партией в 50 штук. В остальном телефон является типичным представителем класса имиджевых аппаратов. Всего было выпущено около 350 000 экземпляров.

Обновлённая модель называется Nokia 8910i.

Похожие модели 
 Nokia 8910i

Ссылки 
 
 Обзоры: , , .

8910